Sadulajew ist der Familienname folgender Personen:

 Abdul Halim Sadulajew (1967–2006), tschetschenischer Rebellenführer
 Abdulraschid Bulatschewitsch Sadulajew (* 1996), russischer Ringer
 Letschi Baimarsajewitsch Sadulajew (* 2000), russischer Fußballspieler